

Айдин — село, Кзилкогинський район, Атирауська область

Айдин — місто, іл Айдин, Егейський регіон
 Айдин — іл, Егейський регіон